Der Wasser-Hase (Guimao, ) ist das 40. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zehnten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yin) mit dem vierten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hasen (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Hase-Jahr begann 1963 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 25. Januar 1963 bis 12. Februar 1964. Das aktuelle Wasser-Hase-Jahr begann am 22. Januar 2023 und wird am 9. Februar 2024 enden.

Wasser-Hase-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Hasen 癸卯guǐmǎo das 40. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Tiger 壬寅 rényín 39).

40